Daniel Cohen puede referirse a:

 Daniel Cohen, un economista francés.
 Daniel Cohen, un cantante francés de origen tunecino.
 Daniel Cohen, un cineasta francés.